Józef Matecki (1776–1819) – drukarz, księgarz, literat, ławnik i rajca miejski, prezydent Krakowa
 Józef Matecki (1896–1969) – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego